Лосоя () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Норте. Население — 670 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида